Annette Lovemore, personnalité  politique sud-africaine.
 , footballeur néo-zélandais.
 , nageuse sud-africaine.
 Lovemore N'dou, boxeur sud-africain.
 Lovemore Moyo, homme politique zimbabwéen.